Banakoro peut désigner :
Banakoro, une commune du département de Bomborokuy au Burkina Faso ;
Banakoro, une commune du département de Koloko au Burkina Faso ;
Banakoro, une commune du département de Samorogouan au Burkina Faso.
Banakoro, une commune du département de Sidéradougou au Burkina Faso.